C.C. Møller kan henvise til flere personer:

 C.C. Møller (skoleforstander) – Christen Christensen Møller (1810-1890)
 C.C. Møller (skolelærer) – Christian Caspar Møller, skolelærer og politiker (1815-1889)
 C.C. Møller (musiker) – Carl Christian Møller (1823-1893)